Kabinett Shinzō Abe steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Shinzō Abe I
 Kabinett Shinzō Abe I (Umbildung)
 Kabinett Shinzō Abe II
 Kabinett Shinzō Abe II (Umbildung)
 Kabinett Shinzō Abe III
 Kabinett Shinzō Abe III (1. Umbildung)
 Kabinett Shinzō Abe III (2. Umbildung)
 Kabinett Shinzō Abe III (3. Umbildung)
 Kabinett Shinzō Abe IV
 Kabinett Shinzō Abe IV (1. Umbildung)
 Kabinett Shinzō Abe IV (2. Umbildung)